E-Book, ou livre numérique